Inés Lee (née en 1983 à Metz) est une influenceuse et personnalité française de la télé-réalité. Elle a fait son apparition dans L'île des vérités 2 en 2012, Bachelor en 2016 et la saison 2 de 10 couples parfaits en 2018.

Biographie 
Inès a obtenu son baccalauréat dans un lycée privé à Paris.

Carrière dans la téléréalité

Vie privée 
Elle est célibataire et réside actuellement au Luxembourg.

Notes et références 

Personnalité féminine française
Naissance en mai 1983